Garypus personatus est un synonyme attribué à deux espèces de pseudoscorpions :
 Garypus personatus Simon, 1900 est synonyme de Geogarypus longidigitatus (Rainbow, 1897) ;
 Garypus personatus Simon, 1901 nec Simon, 1900 est synonyme de Geogarypus elegans (With, 1906).

Geogarypidae
Synonyme d'espèce de pseudoscorpions (nom scientifique)